Кнутов — фамилия.

Известные носители 
 Кнутов, Фёдор Иванович (нач. 1700-х — после 1779) — военный и государственный деятель Российской империи.
 Кнутов, Юрий Альбертович (род. 1958) — полковник в отставке, директор музея ПВО.

См. также 
 
 Кнутовы